25-й егерский полк
 Смоленский 25-й пехотный полк